Anastasi de Nicea (en llatí Anastasius, en grec antic Ἀναστάσιος) va ser bisbe metropolità de Nicea entre ela anys 520 i 536, i va escriure una obra en grec sobre els Salms, que encara es conserva.

Referències 

Bisbes de les ciutats de l'Àsia Menor
Romans d'Orient del segle VI